Arothron är ett släkte av fiskar. Arothron ingår i familjen blåsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blåsfiskar
Arothron